Scheider ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Siemer Scheider, US-amerikanische Schauspielerin
 Christian Scheider (* 1964), österreichischer Politiker (FPÖ, BZÖ)
 Cynthia Scheider, US-amerikanische Filmeditorin 
 Fritz Scheider (18??–19??), deutscher Wasserballspieler
 Rolf Scheider (* 1956), deutscher Kosmetiker und Casting-Direktor
 Roy Scheider (1932–2008), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Stefan Scheider (* 1962), deutscher Moderator
 Timo Scheider (* 1978), deutscher Rennfahrer
 Wilhelm Scheider (* 1928), deutscher Industriemanager
 Wolf-Henning Scheider (* 1962), deutscher Manager und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG